Herskó ist der Name folgender Personen:

 Anna Herskó (1920–2009), ungarische Filmregisseurin
 Avram Hershko (* 1937), israelischer Biochemiker, geboren als Ferenc Herskó
 János Herskó (1926–2011), ungarischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Hershko